Соляний шлях (Німеччина)
Соляний шлях (Україна)
Соляний шлях (Японія)